Die Prva Liga RS 2001/02 war die siebte Saison der Republika Srpska als höchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 18. August 2001 und endete am 29. Mai 2002.

Meister wurde der FK Leotar Trebinje.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Liga wurde von der UEFA nicht anerkannt und die Mannschaften konnten sich daher nicht für den Europapokal qualifizieren.

Es war die letzten Ausgabe der separat höchsten Meisterschaft in der serbischen Republik. Die besten sechs Vereine traten der 2000 gegründeten Premijer Liga bei. Die zehn anderen Mannschaften spielten in der folgenden Spielzeit in der Prva Liga RS 2002/03, die dann als zweithöchste Liga fungierte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

2001
Fußballsaison 2001/02